Голубинская — топоним в России:

 Голубинская — деревня в Архангельской области, Верхнетоемский район, Муниципальное образование «Верхнетоемское».
 Голубинская — станица в Волгоградской области, Калачёвский район.

См. также 
 Голубинская улица — в Москве
 Голубинский
 Голубицкая